C'era una volta un piccolo naviglio (Saps at Sea), film diretto da Gordon Douglas, con Stanlio e Ollio (1940)
C'era una volta un piccolo naviglio (Don't Give Up the Ship), film diretto da Norman Taurog, con Jerry Lewis (1959)